Christopher Rouse ist der Name folgender Personen:

* Christopher Rouse (Komponist) (1949–2019), amerikanischer Komponist
 Christopher Rouse (Filmeditor) (* 1958), amerikanischer Filmeditor